Weintraube steht für:

 Weintraube, Fruchtstände der Weinreben
 Weintraube, gemeine Figur in der Heraldik, siehe Weinrebe (Heraldik)
 Weintraube, Attribut des Heiligen Urban von Langres
 Weintraube (gr. σταφυλή staphylé), medizinische Bezeichnung für das Gaumenzäpfchen (Uvula)
 Weintraube, historische Bahnstation der Bahnstrecke Leipzig–Dresden von 1838, heute Haltepunkt Radebeul-Weintraube
 Zur Weintraube, historischer Gasthof, heute Gasthof Goldene Weintraube

Siehe auch:
 Traube (Begriffsklärung)
 Weintraub